Anders Eriksson, né le  à Bollnäs en Suède, est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière 

Choisi à la draft 1993 en  par les Red Wings de Détroit, il commença sa carrière en Ligue nationale de hockey lors de la saison 1993 avec la franchise du Michigan.

Il remporte avec Detroit deux coupes Stanley en 1997 et 1998.

Il est échangé, avec deux premiers choix de la draft suivante, en 1999 aux Blackhawks de Chicago en retour de Chris Chelios.

Il joue également pour les Panthers de la Floride, les Maple Leafs de Toronto avant de rejoindre en 2003 les Blue Jackets de Columbus.

Il évolue aussi dans le championnat suédois, russe et en Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1989-1991|| Bollnas IS || Division 2|| || || || || || || || || || 
|-
| 1991-1992|| MoDo HK Ornskoldsvik Jr.|| Suède Jr.|| || || || || || || || || || 
|-
| 1992-1993|| MoDo HK Ornskoldsvik Jr.|| Suède Jr.|| 10|| 5|| 3|| 8|| 14|| || || || || 
|-
| 1992-1993|| MoDo HK Ornskoldsvik|| Elitserien|| 20|| 0|| 2|| 2|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1993-1994|| MoDo HK Ornskoldsvik|| Elitserienn || 38|| 2|| 8|| 10|| 42|| 11|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 1993-1994|| MoDo HK Ornskoldsvik Jr.|| Suède Jr.|| 3|| 1|| 2|| 3|| 34|| || || || || 
|-
| 1994-1995|| MoDo HK Ornskoldsvik|| Elitserien|| 39|| 3|| 6|| 9|| 54|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1995-1996|| Red Wings de l'Adirondack|| LAH|| 75|| 6|| 36|| 42|| 64|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 23|| 0|| 6|| 6|| 10|| || || || || 
|-
| 1996-1997|| Red Wings de l'Adirondack|| LAH|| 44|| 3|| 25|| 28|| 36|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 1997-1998|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 66|| 7|| 14|| 21|| 32|| 18|| 0|| 5|| 5|| 16
|-
| 1998-1999|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 61|| 2|| 10|| 12|| 34|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 11|| 0|| 8|| 8|| 0|| || || || || 
|-
| 1999-2000|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 73|| 3|| 25|| 28|| 20|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 13|| 2|| 3|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Panthers de la Floride|| LNH|| 60|| 0|| 21|| 21|| 28|| || || || || 
|-
| 2001-2002|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 34|| 0|| 2|| 2|| 12|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 25|| 4|| 6|| 10|| 14|| 11|| 0|| 5|| 5|| 6
|-
| 2002-2003|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2002-2003|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 72|| 5|| 34|| 39|| 133|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Blue Jackets de Columbus|| LNH|| 66|| 7|| 20|| 27|| 18|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Crunch de Syracuse|| LAH|| 9|| 1|| 3|| 4|| 12|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| HV 71 Jonkoping|| Elitserien|| 32|| 1|| 9|| 10|| 54|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 17|| 2|| 7|| 9|| 10|| 11|| 3|| 2|| 5|| 16
|-
| 2005-2006|| Falcons de Springfield|| LAH|| 12|| 1|| 8|| 9|| 10|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Blue Jackets de Columbus || LNH|| 79|| 0|| 23|| 23|| 46|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Flames de Calgary|| LNH|| 61|| 1|| 17|| 18|| 36|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009|| Flames de Quad City|| LAH|| 64|| 4|| 45|| 49|| 60|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Flames de Calgary|| LNH|| || || || || || 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010|| Rampage de San Antonio || LAH|| 10|| 1|| 3|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Coyotes de Phoenix|| LNH|| 12|| 0|| 3|| 3|| 2|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Rangers de New York|| LNH|| 8|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 8|| 0|| 3|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Timra IK || Elitserien|| 6|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| MODO Hockey Ornskoldsvik|| Elitserien|| 25|| 2|| 10|| 12|| 46|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| MODO Hockey Ornskoldsvik|| Kvalserien || 10|| 0|| 3|| 3|| 12|| || || || || 

| 572|| 22|| 154|| 176|| 242|| 36|| 0|| 6|| 6|| 18

Références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1975
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Flames de Quad City
Joueur du MODO hockey
Joueur du HV 71
Joueur du Timrå IK
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Champion de la Coupe Stanley
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Bollnäs